31. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 24 - 25 lutego 1973 roku w szwedzkim Strömsund. Zawodniczki startowały na naturalnym torze na Strömsvallen. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoto wywalczyła Holenderka Atje Keulen-Deelstra. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek z 11 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

 
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1973 w sportach zimowych